Тёмная галактика — гипотетический объект галактических размеров, который содержит очень мало или вовсе не содержит звёзд (отсюда и «тёмная»), удерживаемых вместе тёмной материей. Она может также содержать газ и пыль. Хотя есть некоторые потенциальные кандидаты, существование тёмных галактик на сегодняшний день не подтверждено.

Кандидаты

HE0450-2958 

HE0450-2958 является необычным квазаром, вокруг которого не обнаружена галактика. Предполагается, что это может быть тёмной галактикой, в которой квазар стал активным. Однако последующие наблюдения показали, что нормальная галактика, вероятно, присутствует.

VIRGOHI21 

Об открытии VIRGOHI21 было объявлено в феврале 2005 года, и этот объект стал первым хорошим кандидатом для настоящей тёмной галактики. Она была обнаружена после исследования радиоизлучения водорода (HI) на длине волны 21 см. Её динамика, по-видимому, несовместима с предсказаниями теории МОНД. Некоторые исследователи с тех пор считают возможным, что VIRGOHI21 является тёмной галактикой, и что она представляет собой «приливной хвост» ближайшей галактики М 99, которая переживает гравитационные возмущения, поскольку входит в скопление Девы.

Dragonfly 44 

Dragonfly 44 была открыта в 2015 году. Она обладает малой яркостью (излучает 1% от того количества света, которое излучает Млечный Путь) и крайне низкой плотностью: с диаметром около 60 000 световых лет, она содержит менее миллиарда звёзд. В исследовании, опубликованном в конце августа 2016 года, учёные рассчитали массу Dragonfly 44, изучая скорость движений звёзд и их скоплений в галактике. Масса оказалась равной одному триллиону масс Солнца, что близко к массе Млечного Пути, однако от этого числа на звёзды и газ приходится только 0,01%. Таким образом, астрономы заключили, что галактика почти полностью состоит из тёмной материи. Новые исследования 2020 года опровергли эту догадку.

См. также 
 Карликовая сфероидальная галактика
 Гало темной материи

Примечания 

Космология
галактика
Гипотетические астрономические объекты
Гипотетические галактики
Тёмные галактики